Sherbro – grupa etniczna w Sierra Leone
 Sherbro – wyspa w Sierra Leone
 Sherbro – rzeka w Sierra Leone
 Sherbro – cieśnina w Sierra Leone
 sherbro – lokalny język Sierra Leone